Rosshirt oder Roßhirt ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Joseph Roßhirt (1746–1795), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Eugen Rosshirt (1795–1872), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Franz Roßhirt (1820–1887), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Julius Roßhirt (1854–1908), deutscher Wasserbauingenieur
 Konrad Franz Roßhirt (1793–1873), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wilhelm II. Roßhirt (1714–1791), deutscher Zisterzienserabt